Island Park kan syfta på följande platser:

USA 

 Island Park, New York, ort, Nassau County, 
 Island Park, Idaho, ort, Fremont County, 

Robotskapade USAförgreningar